Ван Леннеп () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ван Леннеп, Арнаут (1898—1974) — нидерландский офицер-артиллерист, призёр Олимпийских игр.
 Леннеп, Гейс ван (род. 1942) — нидерландский автогонщик, двукратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана», пилот Формулы-1.
 Ван Леннеп, Норман (1872—1897) — голландский шахматист и шахматный журналист.